Four Corners punkt styku granic czterech stanów

Miejscowości w USA:
 Four Corners – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Osceola
 Four Corners – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Four Corners – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
 Four Corners – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Four Corners – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend